

Нуж'яли — присілок, Медведевський район, Марій Ел
 Нуж'яли — селище, Медведевський район, Марій Ел

Див. також 
 Нуж'яльське Лісничество